Ivanjševci je ime dveh naselij v Sloveniji:

 Ivanjševci, Občina Moravske Toplice
 Ivanjševci ob Ščavnici, Občina Gornja Radgona

Naselja v Sloveniji